Pison — рід ос родини крабронід (Crabronidae)

Поширення 
Рід поширений у тропічних та помірних регіонах. Найбільше видів трапляються в Австралії.

Спосіб життя 
Оси Pison будують гнізда з глини у тріщинах дерев, скель, будинків. Вони полюють на павуків, жалять, але не вбивають. Отрута оси паралізує павука, але жертва може ще тривалий час жити. Оса замуровує декількох паралізованих павуків у гнізді з яйцем. Після вилуплення личинка оси живиться цими павуками. Як правило, одна оса будує декілька гнізді поруч.

Види

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
†Pison antiquum Antropov and Puławski, 1996
Pison argentatum Shuckard, 1838
Pison ashmeadi R.Turner, 1916
Pison assimile Sickmann, 1894
Pison atripenne Gussakovskij, 1938
Pison atrum (Spinola) 1808
Pison auratum Shuckard, 1838
Pison aureosericeum Rohwer, 1915
Pison aurifex F. Smith, 1869
Pison auriventre R.Turner, 1908
Pison baguione Tsuneki, 1983
Pison barbatum Evans, 1981
Pison basale F. Smith, 1869
Pison biroi Tsuneki, 1983
Pison bismarckianum Tsuneki, 1982
Pison brasilium Menke, 1988
Pison browni (Ashmead), 1905
Pison cameronii Kohl, 1893
Pison carinatum R.Turner, 1917
Pison chilense Spinola, 1851
Pison chrysops Menke, 1988
Pison chrysoptilum Antropov, 1994
Pison ciliatum Evans, 1981
†Pison cockerellae Rohwer, 1908
Pison collare Kohl, 1884
Pison conforme F. Smith, 1869
Pison congener R.Turner, 1916
Pison cressoni Rohwer, 1911
Pison decipiens F. Smith, 1869
Pison delicatum Menke, 1988
Pison dementia Menke, 1988
Pison denticeps Cameron, 1910
Pison deperditum R.Turner, 1917
Pison differens R.Turner, 1916
Pison difficile Turner, 1908
Pison dimidiatum F. Smith, 1869
Pison dives R.Turner, 1916
Pison doggonum Menke, 1988
Pison duckei Menke, 1968
†Pison electrum Antropov and Puławski, 1989
†Pison eocenicum Nel, 2005
Pison erebus Menke, 1988
Pison eremnon Menke, 1968
Pison erimaense Tsuneki, 1983
Pison erythrocerum Kohl, 1885
Pison erythrogastrum Rohwer, 1915
Pison erythropus Kohl, 1884
Pison esakii Yasumatsu, 1937
Pison eu Menke, 1988
Pison euryops Menke, 1988
Pison exclusum R.Turner, 1916
Pison exornatum R.Turner, 1916
Pison exultans R.Turner, 1916
Pison eyvae Menke, 1988
Pison fasciatum (Radoszkowski) 1876
Pison fenestratum F. Smith, 1869
Pison festivum F. Smith, 1869
Pison fraterculus R.Turner, 1916
Pison fritzi Menke, 1988
Pison fuscipenne F. Smith, 1869
Pison glabrum Kohl, 1908
†Pison glyptum Zhang, 1989
Pison hahadzimaense Tsuneki, 1984
Pison hissaricum Gussakovskij, 1937
Pison hospes F. Smith, 1879
Pison huonense Tsuneki, 1983
Pison icarioides Turner, 1908
Pison ignavum R.Turner, 1908
Pison impunctatum R.Turner, 1912
Pison inaequale R.Turner, 1916
Pison inconspicuum R.Turner, 1916
Pison infumatum R.Turner, 1908
Pison insigne Sickmann, 1894
Pison insulare F. Smith, 1869
Pison iridipenne F. Smith, 1879
Pison irramulus T. Li and Q. Li, 2011
Pison Kohlii Bingham, 1897
Pison koreense (Radoszkowski) 1887
Pison korrorense Yasumatsu, 1937
Pison krombeini Menke, 1968
Pison laeve F. Smith, 1856
Pison larsoni Menke, 1988
Pison lillo Menke, 1988
Pison liupanshanense T. Li and Q. Li, 2011
Pison lobiferum Arnold, 1945
Pison lutescens R.Turner, 1916
Pison maculipenne F. Smith, 1860
Pison maculipenne F. Smith, 1873
Pison marginatum F. Smith, 1856
Pison mariannense Yasumatsu, 1953
Pison martini Menke, 1988
Pison melanocephalum R.Turner, 1908
†Pison menkei Bennett and Engel, 2008
Pison meridionale R.Turner, 1916
Pison mimicum Arnold, 1945
Pison morosum F. Smith, 1856
Pison multistrigatum R.Turner, 1917
Pison neotropicum Menke, 1968
Pison nigellum Krombein, 1949
Pison ningyuenfuense Antropov, 1994
Pison nitidum F. Smith, 1859
Pison noctulum R.Turner, 1908
Pison nogorombu Puławski, 1989
Pison nosferatu Menke, 1988
Pison novabritanicae Tsuneki, 1982
Pison novaguineanum Tsuneki, 1983
Pison novocaledonicum Krombein, 1949
Pison nozakae Tsuneki, 1983
Pison oakleyi Krombein, 1949
Pison obesum Arnold, 1958
Pison obliquum F. Smith, 1856
Pison obliteratum F. Smith, 1858
†Pison oligocenum Cockerell in Rohwer, 1908
Pison orientale Cameron, 1897
Pison pallidipalpe F. Smith, 1863
Pison papuanum W. Schulz, 1905
Pison pasteelsi Leclercq, 1965
Pison peletieri xxElie-Jean-François Le Guillou|Le Guillou]], 1841
Pison pentafasciatum Menke, 1988
Pison perplexum F. Smith, 1856
Pison pertinax R.Turner, 1908
Pison petularum Leclercq, 1965
Pison phthinylla Menke, 1988
Pison pistillum Menke, 1988
Pison plaumanni Menke, 1968
Pison ponape Krombein, 1949
Pison pregustum Leclercq, 1965
Pison premunitum Leclercq, 1965
Pison priscum: R.Turner, 1916
Pison pulawskii Antropov, 1994
Pison pulchrinum R.Turner, 1916
Pison punctifrons Shuckard, 1838
Pison punctulatum Kohl, 1884
Pison regale F. Smith, 1852
Pison repentinum Arnold, 1940
Pison rothneyi Cameron, 1897
Pison ruficorne F. Smith, 1856:
Pison rufipes Shuckard, 1838
Pison rufitarse Arnold, 1944
Pison rugosum F. Smith, 1856
Pison sarawakense Cameron, 1903
Pison scabrum R.Turner, 1908
Pison scruposum Arnold, 1955
Pison separatum F. Smith, 1869
Pison sericeum Kohl, 1888
Pison seyrigi Arnold, 1945
Pison simillimum F. Smith, 1869
Pison simulans R.Turner, 1915
Pison sogdianum Gussakovskij, 1937
Pison speculare R.Turner, 1911
Pison spinolae Shuckard, 1838
Pison stangei Menke, 1968
Pison strandi Yasumatsu, 1935
Pison strenuum R.Turner, 1916
Pison strictifrons Vachal, 1907
Pison strigulosum R.Turner, 1917
Pison susanae Cheesman, 1955
Pison sylphe Menke, 1988
Pison tahitense de Saussure, 1867
Pison tenebrosum R.Turner, 1908
Pison testaceipes R.Turner, 1916
Pison tibiale F. Smith, 1869
Pison tosawai Yasumatsu, 1935
Pison transvaalense Cameron, 1910
Pison transversistriatum Simon Thomas, 1993
Pison trukense Yasumatsu, 1953
Pison ugandense Arnold, 1955
Pison vechti Antropov, 1994
Pison vestitum F. Smith, 1856
Pison virosum R.Turner, 1908
Pison wagneri Arnold, 1932
Pison westwoodii Shuckard, 1838
Pison woji Menke, 1988
Pison wollastoni R.Turner, 1916
Pison xanthopus (Brullé) 1833

Примітки

Посилання 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода  на www.biolib.cz

Краброніди
Роди перетинчастокрилих